Херихор (Хри-Хара, Херхор, букв. «Мой владыка Хор») — фараон Древнего Египта и верховный жрец Амона в Фивах (ок. 1091—1084 до н. э.).

Его тронное имя — Сен-Амон-Херихор (или правильнее — Са-Амон-Херихор).

Биография 
Происхождение и семейный статус Херихора окончательно не ясны; супруга Херихора Ноджмет была дочерью верховного жреца Амона Аменхотепа. Несомненно только то, что свою карьеру Херихор начал в армии, быть может, при Панехси. Ему было присвоено звание «Носитель опахала по правую руку фараона», что соответствует примерно чину генерала. Херихор пришёл к власти не как жрец, а как опирающийся на войско военачальник. Он изгнал из Фив наместника Нубии Панехси, а в 19-й год правления Рамсеса XI (ок. 1091 до н. э.) объявил начало особой эры «Возрождения» (Ухем Месут).

Приняв титул верховного жреца Амона и главы египетского войска, Херихор постепенно оттеснил на второй план представителя царской власти в Фивах — начальника города и визиря Небмаатранахта, затем принял царский титул и объявил себя фараоном. После этого его имя, предшествуемое фараоновской титулатурой и заключённое в царский картуш, появляется одно, без имени Рамсеса XI. На фаянсовой вазе из Каирского музея Херихор титулован как фараон. Фараоном он представлен и в надписях переднего двора храма Хонсу, в надписях по бокам на косяках прохода из гипостильного зала в святилище и в одной строке текста в большом гипостильном зале Карнака; Херихор здесь наделён эпитетом «сын Амона». Херихор характеризуется как фараон также и в тексте «Книги мёртвых», принадлежащей его жене Ноджмет, в которой он предстаёт в качестве «первого жреца Амона» и фараона.

Полным именем фараона Херихора было имя — Хемнечер Тепиенамон Херихор Сиамон (букв. «Царь Верхнего и Нижнего Египта, первый слуга Амона, Херихор, сын Амона»). Как видно, вместо престольного имени, Херихор употребляет своё верховное жреческое звание — «Первый слуга Амона», включая его, как и своё личное имя, в картуш.

Активную общественно-политическую деятельность Херихор вёл только в Фивах. В других городах страны его имя не засвидетельствовано. Именно Херихор отправил на 5-м году эры «Возрождения» (ок. 1086) экспедицию «старейшины зала» Уну-Амона в Ливан за кедром для постройки священной ладьи Амона Усерхет.

Видимо, Рамсес XI сохранял какую-то толику власти в Фивах и при Херихоре. Визирь царя Небмаатранахт в 19-й и 20-й годы царствования Рамсеса XI (1-й и 2-й годы эры «Возрождения») руководил в Фивах судебным разбирательством по делам о грабежах в храмах и царском некрополе.

Изгнав Панехси из Фив, Херихор продолжал вести с ним войну на территории Нубии, не приведшую, однако, к ощутимым результатам. Продолжительность правления Херихора неизвестна, но в 7-й год эры «Возрождения», соответствующий 25-му году правления Рамсеса XI (ок. 1084), верховным фиванским жрецом был уже не Херихор, а его сын Пианхи. В правление Херихора произошло объединение светской и духовной власти, что дало основание некоторым учёным определить государственный строй Верхнего Египта этого времени, как теократию. Гробница Херихора не обнаружена. Его жена Ноджмет была погребена в Дейр эль-Бахри.

Родословие Херихора

В литературе и кино 
 Херихор является одним из центральных персонажей в романе польского писателя Болеслава Пруса «Фараон» и в одноимённом фильме (в исполнении актёра Петра Павловского) режиссёра Ежи Кавалеровича. Исторический Херихор был далеко не тождествен образу могущественного, коварного и хитрого жреца, созданному Б. Прусом под влиянием современных ему египтологических воззрений и политических устремлений либеральных демократических кругов польской общественности. Развитие египтологии позволило увидеть несколько иной путь Херихора к власти, чем это представлялось во времена Б. Пруса.

Примечания

Литература 
 Peter A. Clayton: Die Pharaonen. Bechtermünz, Düsseldorf 1994, ISBN 978-3828906617.
 Karl Jansen-Winkeln: Das Ende des Neuen Reiches In: Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde. 119 (1992), S. 22-37.
 Karl Jansen-Winkeln: Relative Chronology of Dyn. 21. In: Erik Hornung, Rolf Krauss, David A. Warburton (Hrsg.): Ancient Egyptian Chronology (= Handbook of Oriental studies. Section One. The Near and Middle East. Band 83). Brill, Leiden/Boston 2006, ISBN 978-90-04-11385-5, S. 218—233 .
 Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen. Albatros, Düsseldorf 2002, ISBN 3-491-96053-3, S. 133.
 Стучевский И. А. Херихор // Рамсес II и Херихор (Из истории древнего Египта эпохи Рамессидов). ‒ М. : Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1984. ‒ С. 81‒121.

Фараоны по алфавиту
Фараоны XXI династии
Правители Африки XI века до н. э.
Персоналии по алфавиту
Верховные жрецы Амона
«Царские сыновья Куша»
Чати
Прототипы литературных персонажей